Cusset  (en occitano Cucet) es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Vichy. Es el chef-lieu de los cantones de Cusset-Nord y Cusset-Sud.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE

Localidades de Allier